Cha 110913—773444 — астрономический объект в созвездии Хамелеона на расстоянии 500 световых лет от Земли, окружённый протопланетным диском и представляющий собой зарождающуюся планетарную систему. Это самая маленькая известная система такого типа — её размер в 100 раз меньше Солнечной системы. В научном сообществе нет консенсуса, как классифицировать центральный объект системы — как субкоричневый карлик или планету-сироту.

Он был обнаружен командой учёных во главе с Кевином Луманом из Университета штата Пенсильвания с помощью космических телескопов Спитцер и Хаббл, а также двух наземных телескопов, расположенных в чилийских Андах.

Возраст Cha 110913—773444 оценивается примерно в 2 млн лет, масса объекта примерно в 8 раз превышает массу Юпитера.

См. также 
 CFBDSIR 2149-0403
 PSO J318.5-22
 WISE 0855–0714

Примечания

Ссылки 

 «Коричневый карлик» может стать Солнечной системой
 Extrasolar Planet Encyclopaedia: Notes for Cha 110913
 Cha 110913-773444

Коричневые карлики